Beijing steht für:

 Peking, Hauptstadt der Volksrepublik China

Marken und Unternehmen:
 Beijing (Automarke), Automarke aus der Volksrepublik China
 Beijing Automotive Group, Automobilkonzern aus der Volksrepublik China
 Beijing Automobile Works, Automobilhersteller aus der Volksrepublik China
 Beijing Benz Automotive, Automobilhersteller aus der Volksrepublik China
 Beijing Changping Shahe Automobile Refit Works, ehemaliger Automobilhersteller aus der Volksrepublik China
 Beijing Electric Vehicle, Automobilhersteller aus der Volksrepublik China
 Beijing Hualian Automobile, ehemaliger Automobilhersteller aus der Volksrepublik China
 Beijing Hyundai Motor Company, Automobilhersteller aus der Volksrepublik China
 Beijing Jeep Corporation, ehemaliger Automobilhersteller aus der Volksrepublik China
 Beijing Motor Corporation, Automobilhersteller aus der Volksrepublik China
 Beijing Zhonghua Automobile Industry, ehemaliger Automobilhersteller aus der Volksrepublik China

 Beijing Automobile Works South Africa, Automobilhersteller aus Südafrika